Andrei Borissov – calciatore estone
 Bojko Borissov – politico bulgaro
 Preslav Borissov – politico ed eurodeputato bulgaro
 Viktor Borissov – calciatore sovietico
 Viktor Ėl'pidiforovič Borissov-Mussatov – pittore russo